Terno ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Maria Terno (1909–1995), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Wilfried Terno (* 1946), deutscher Richter am Bundesgerichtshof